Und ewig singen die Wälder steht für

 Und ewig singen die Wälder (Roman) (1933), Roman von Trygve Emanuel Gulbranssen
 Und ewig singen die Wälder (Film) (1959), deutscher Spielfilm